Чемпиона́т Узбе́кской ССР по футбо́лу () — футбольный турнир, выявлявший сильнейшие футбольные команды Узбекской ССР. Разыгрывался с 1926 года по 1991 год. В системе футбольных лиг СССР имел статус соревнования коллективов физической культуры (КФК).

С 1926 года по 1936 год проводился как «Чемпионат городов Узбекской ССР», и лишь с 1937 года как «Чемпионат Узбекской ССР».

Наиболее сильные футбольные клубы Узбекской ССР участвовали в общесоюзных чемпионатах (Высшая лига, Первая лига, Вторая лига, Вторая низшая лига). Победители чемпионата Узбекской ССР получали путёвку во Вторую низшую лигу СССР, а команды занявшие последние места выбывали в областные, районные или городские чемпионаты республики.

Преемником чемпионата Узбекской ССР является Чемпионат Узбекистана, который проводится с 1992 года, после обретения независимости Узбекистана.

Чемпионы

Чемпионат городов Узбекской ССР

Чемпионат Узбекской ССР

См. также 
 Кубок Узбекской ССР по футболу
 Чемпионат СССР по футболу
 Чемпионат Узбекистана по футболу

Примечания

Ссылки и источники 
 

Футбольные соревнования в СССР
Футбольные соревнования в Узбекистане